Koke (ur. 1983)
 Koke (ur. 1992)
 Koke (wieś)